Conewango, une ville située dans le comté de Cattaraugus, dans l' État de New York.
 , un township du comté de Warren en Pennsylvanie.
 Conewango Creek, un cours d'eau en Pennsylvanie et dans l'État de New York.